Федерация социалистической молодёжи — ФСМ — общественно-политическая региональная организация Санкт-Петербурга, объединявшая в своих рядах молодых сторонников левых идей в рамках широкого спектра от коммунизма до социал-демократии.  В декабре 2003 года юридическое лицо было ликвидировано и федерация действовала без регистрации. 10 сентября 2013 года на официальном сайте ФСМ www.socialist-spb.ru была опубликована последняя запись, а сайт закрыт.

История 
Начало созданию ФСМ было положено в 1989 году, когда ряд леводемократических тенденций в комсомоле (в частности, «Сургутская Альтернатива») выступили с предложением об учреждении Федерации Социалистической Молодёжи СССР.

Весной 1990 года секции ФСМ были созданы в Ленинграде, Москве, Подмосковье, Иркутске, Твери, Челябинске. На этом этапе ФСМ выступала как младший партнер Социалистической партии Советского Союза, а в её активе преобладали люди с антисталинистскими, еврокоммунистическими и анархистскими убеждениями. Четкого организационного оформления ФСМ на общесоюзном и общероссийском уровне так и не произошло.

После 1991 года работа ФСМ оказалась фактически замороженной, а её региональные секции пришли в упадок. Восстановительный период начался в 1994 году, когда санкт-петербургские отделения Российской партии коммунистов (РПК), Социал-демократической партии (СДПР), Социалистической партии трудящихся (СПТ), Партии самоуправления трудящихся (ПСТ), Социал-демократического союза выступили с инициативой возрождения деятельности ФСМ на городском уровне. Проходит конференция «Федерации социалистической молодёжи Санкт-Петербурга», которая принимает устав и избирает руководящие и контрольные органы организации.

В 1994—1996 гг. петербургская ФСМ конституируется как коалиция молодёжных левых и левопатриотических структур. В её состав входят представители демократических социалистов, Российской партии коммунистов (РПК), молодёжной организации КПРФ, молодёжной организации Российского общенародного союза (РОС), а также Профсоюз уличных музыкантов, художников и актёров. Позднее в составе ФСМ образуется субъект «Молодые социал-демократы».

В 90-е годы деятельность ФСМ носила, в основном, просветительский характер. Организовывались историко-политические клубы, научно-практические конференции, круглые столы, обучающие семинары. Тесные взаимоотношения сложились у ФСМ с такими организациями, как «Российские учёные социалистической ориентации», «Учёные за демократию и социализм», «Духовное наследие». Федерация вошла в состав «Круглого стола молодёжных и детских организаций Санкт-Петербурга», сотрудничавшим с городской администрацией. Это свидетельствовало об умеренной оппозиционности действующим властям.

С начала 2000-х тактика ФСМ заметно меняется. Организация становится заметным субъектом городской публичной политики. При непосредственном участии её активистов проводятся яркие протестные акции, направленные против империалистической политики США (военные действия в Югославии, Афганистане и Ираке) и антисоциальных инициатив российских властей (принятие нового КЗОТа, реформа ЖКХ). ФСМ входит в состав общегородской протестной коалиции — Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав трудящихся Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2003 году Федерация становится одним из организаторов первого петербургского марша левой молодёжи «Антикапитализм».

К середине 2000-х в состав ФСМ входили три крупных субъекта: «Молодые сторонники КПРФ», «Социалистическая Альтернатива» и «Социал-демократический союз молодёжи». В 2007 году ФСМ отвергла курс на сотрудничество с либеральной оппозицией в рамках т. н. «маршей несогласных». Это стало одной из причин выхода из Федерации субъекта «Социал-демократический союз молодёжи».

В мае 2011 года от ФСМ откололась идеологическая платформа «Революционные Коммунисты Большевики», объединявшая треть Федерации. Больше половины членов платформы также состояли в КПРФ.

Идеология 
ФСМ не создает какой-либо самостоятельной идеологии, а соединяет общепризнанные в рядах левых лозунги и идеи в комбинацию, с которой заведомо согласились бы все участники. Некоторые активисты аттестуют ФСМ как организацию демократических или «неавторитарных» социалистов и коммунистов, другие активисты, напротив, называют ФСМ недемократической и «авторитарной» организацией. Устав ФСМ декларирует открытость организации ко всем, кто разделяет традиционные для левых ценности, и категорически отвергает идеи «тоталитаризма, буржуазного либерализма, национального, религиозного и расового превосходства или дискриминации».

Среди принципиальных целей ФСМ выделяются следующие:

— изменение государственного строя в сторону демократической республики при максимальном развитии местного и производственного самоуправления;

— национализация ведущих банков, земли и важнейших отраслей экономики;

— пересмотр итогов приватизации;

— сохранение таких социальных и политических гарантий как право на труд, бесплатное образование и здравоохранение; свободу слова, совести, собраний и профсоюзной деятельности; национальное, расовое и гендерное равноправие;

— сохранение Петербурга-Ленинграда как центра промышленности, науки и культуры.

Организационная структура 
Основой ФСМ являются платформы, которые объединяют в своем составе не менее 5 активистов Федерации и создаются по идейно-политическому признаку. В настоящее время в составе ФСМ имеется две платформы: «Демократический социализм» и «Российское социалистическое движение».

Высшим органом ФСМ является Общее собрание (конференция), созываемое не реже одного раза в год. Собрание формирует Правление и Контрольно-ревизионную комиссию (КРК). Платформы направляют в Правление по одному своему участнику с правом решающего голоса.

Устав ФСМ достаточно демократичен. Он позволяет активистам воздерживаться от участия даже в тех мероприятиях, которые одобрены Правлением. Вместе с тем в ФСМ существует жесткий порядок приема новых членов, предполагающий прохождение новичками кандидатского стажа. Решение об исключении из организации принимается правлением по своему усмотрению либо по личному заявлению.

Деятельность 
ФСМ являлось заметным субъектом молодёжной политики в Санкт-Петербурге. Активисты организации участвовали в митингах протеста по различным тематикам, начиная от ущемления прав рабочих и заканчивая акциями солидарности с зарубежными левыми. В ряде случаев мероприятия ФСМ получали широкий информационный резонанс.

При Федерации действовал историко-политический клуб, где обсуждались злободневные вопросы протестного движения, так и актуальные для левых исторические события. ФСМ сотрудничало с Центром взаимопомощи рабочих и Движением гражданских инициатив, объединяющими ряд свободных профсоюзов и социально-протестных групп Петербурга и Ленинградской области.

ФСМ имеет сложившиеся контакты с некоторыми зарубежными структурами: Фондом Розы Люксембург, Левой партией Германии, Левым союзом Финляндии. На российском и городском уровне партнерами ФСМ выступают партии КПРФ и РПК; молодёжные организации РКСМ(б), РСД, СКМ РФ; движение «Альтернативы», Институт глобализации и социальных движений.

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта ФСМ www.socialist-spb.ru
 Председатель ФСМ Кирилл Васильев ВКонтакте
 «В конце недели»: Руководитель ФСМ в гостях у Красного ТВ
 «Третий Фронт»: Что такое ФСМ?

Социализм
Российский коммунизм
Политические организации России
Молодёжные политические организации России